Сон () — корейське прізвище.

 Сон Дже Гин — південнокорейський ковзаняр.
 Сон Дже Кі — південнокорейський громадський діяч.
 Сон Джон Гук — південнокорейський футболіст.
 Сон Едуард Васильович — радянський та казахський футболіст.
 Сон Є Джін — південнокорейська акторка.
 Сон Іль Гук — південнокорейський актор.
 Сон Йо Чхан — в. о. прем'єр-міністра Південної Кореї.
 Сон Кан Хо — південнокорейський актор.
 Сон Кі Джон — корейський марафонець.
 Сон Масайосі — японський підприємець корейського походження.
 Сон Мін — південнокорейський плавець.
 Сон Мін Кю — південнокорейський футболіст, нападник
 Сон Пом Кин — південнокорейський футболіст, воротар.
 Сон Сан Піль — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Сон Син Мо — південнокорейський бадмінтоніст.
 Сон Сійоль — корейський поет і філософ.
 Сон Сок У — південнокорейський ковзаняр.
 Сон Те Нам — південнокорейський дзюдоїст.
 Сон Хак Сон — південнокорейський боксер.
 Сон Хє Кьо — південнокорейська акторка.
 Сон Хин Мін — південнокорейський футболіст.
 Сон Хун — південнокорейський актор.
 Сон Че Мьон — південнокорейський борець вільного стилю
 Сон Чжун Кі — південнокорейський актор.
 Сон Чі Хьо — південнокорейський акторка.

Див. також 
 Сон (ван Пекче)

Корейські прізвища